Bupyeong est une station sur la ligne Gyeongin (qui est elle-même une composante de la ligne 1 métropolitaine de Séoul) et sur la ligne 1 du métro d'Incheon, dans l'arrondissement de Bupyeong-gu.

Notes et références 

Station du métro d'Incheon
Station de métro mise en service en 1999
Ligne 1 du métro de Séoul